Najac ist

 der Name einer Gemeinde in Frankreich, siehe Najac
 der Name einer dort gelegenen Burg, siehe Burg Najac

Najac ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt George, Graf von Najac und Reich (1748–1826), französischer Regisseur.
 Émile de Najac (1828–1889), französischer Librettist
 Raoul de Najac (1856–1915), Bürgermeister (maire) von Pont l'Abbé